Charlie Bewley – attore britannico
 Lydia Rose Bewley – attrice inglese 
 Sam Bewley – pistard e ciclista su strada neozelandese